Estética pode se referir a:

Estética totalitária - tipo de manifestação estética típica dos regimes totalitários
Nip/Tuck - intitulado como Estética no Brasil
Estética musical
Cirurgia estética
Estética da recepção

Desambiguação